Fagernäs ist der Name von

Leif Fagernäs (* 1947), finnischer Diplomat
Peter Fagernäs (* 1952), finnischer Unternehmer
Uno Fagernäs (1894–1980), finnischer Militär